Маратон у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Лелиса Десиса из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 63 такмичара из 33 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у маратону за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године у маратону, пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године у 06:15 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном